Az 1946-os magyar férfi vízilabda-bajnokság a negyvenedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenegy csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
Budapest: 1. BRE, 2. Előre SE, 3. Kinizsi UE, 4. Munkás TE, 5. BEAC, 6. Közalkalmazottak SE, 7. Postás SE

Osztályozó: 1. Szegedi MTE, 2. Előre SE, 3. Szolnoki MÁV. Eredetileg a BRE indult Budapestről, de az osztályozók lejátszása után (végeredmény: 1. Szegedi MTE, 2. Szolnoki MÁV, 3. BRE, indult még: Győri ETO és Tolnai Kinizsi) az eredményeket megsemmisítették, mert a BRE nem indulhatott volna. Helyette az Előre SE indulhatott, de nem állt ki a Szegedi MTE ellen, a Szolnoki MÁV meg ellene, így játék nélkül alakult ki a sorrend.

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
dr. Somóczi Lóránt: A vízilabdajáték (1977)
Népsport 1946.10.31. (I. osztály) 08.25., 08.26., 09.02. (II. osztály)

1946
Magyarferfivizilabdabajnoksag